Nidos de bruja puede referirse a:

El nombre común de la planta Salix alba.
El nombre común de la planta Salix fragilis.